Quyang ist ein häufiger chinesischer Ortsname, u. a. von:

 Quyang (Baoding) (曲阳县), einem Kreis der Stadt Baoding im Westen der Provinz Hebei;
 Quyang (Jingzhou) (渠阳镇), eine Großgemeinde und Hauptort des Autonomen Kreises Jingzhou der Miao und Dong, Stadt Huaihua in der Provinz Hunan;
 Quyang (Suiping) (灈阳镇), eine Großgemeinde und Hauptort des Kreises Suiping, Stadt Zhumadian in der Provinz Henan.